West Croydon ist der Name folgender Orte:

 West Croydon (Australien), Stadtteil von Adelaide, Australien
 Bahnhof West Croydon (Australien), Bahnhof in Adelaide, Australien
 Bahnhof West Croydon, Bahnhof im London Borough of Croydon, Vereinigtes Königreich